Ägidienkirchen sind Kirchen bzw. Kapellen, die dem heiligen Ägidius (* um 640 in Athen; † zwischen 710 und 724) gewidmet bzw. geweiht sind – siehe dort auch zur besonderen Namensvielfalt.
Patroziniumstag ist der 1. September.

  … Hauptkirchen: Basiliken, Kathedralen, Dome u. ä.

Liste

Deutschland

A–E 
 Abensberg: Kapelle St. Gilg am Moos
 Arnstein, Gemeindeteil Altbessingen: Mariä Himmelfahrt und St. Ägidius (Altbessingen)
 Aßling, Ortsteil Dorfen: Kuratiekirche St. Ägidius
 Bad Honnef, Stadtteil Aegidienberg: St. Aegidius (Aegidienberg)
 Bad Reichenhall: St. Ägidien (Bad Reichenhall)
 Bad Staffelstein: Pfarrkirche St.-Ägidius (Frauendorf)
 Ballhausen, Ortsteil Kleinballhausen: St. Aegidius (Kleinballhausen)
 Beichlingen: St. Aegidius (Beichlingen)
 Beilngries, Ortsteil Aschbuch: St. Aegidius (Aschbuch)
 Bergen (Chiemgau): St. Ägidius (Bergen)
 Bernburg: St. Aegidius, siehe Schlosskirche Bernburg
 Berne: St. Aegidius (Berne), dreischiffige gotische Hallenkirche
 Beselich, Ortsteil Obertiefenbach: St. Ägidius (Obertiefenbach)
 Bittstädt: St. Ägidius
 Bonn-Buschdorf:
 Aegidiuskapelle (Buschdorf)
 St. Aegidius (Buschdorf)
 Boppard, Ortsbezirk Bad Salzig: St. Aegidius (Bad Salzig)
 Bornheim (Rheinland)
 Ortsteil Hemmerich: St. Ägidius (Hemmerich)
 Ortsteil Hersel: St. Aegidius (Hersel)
 Brannenburg, Ortsteil Degerndorf am Inn: Ägidiuskirche (Brannenburg)
 Braunschweig
 Innenstadt: Aegidienkirche (Braunschweig)
 Rautheim: St. Ägidien (Rautheim)
 Brücken-Hackpfüffel, Ortsteil Brücken (Helme): St.-Aegidien-Kirche (Brücken)
 Buchhofen, Gemeindeteil Putting: Sankt Ägidius (Putting)
 Burgebrach: kath. Kuratiekirche St. Ägidius (Mönchherrnsdorf)
 Burghaslach: St.-Ägidius-Kirche (Burghaslach)
 Essen-Bredeney: Klusenkapelle St. Ägidius
 Buttendorf: St. Ägidius (Buttendorf)
 Colditz: St. Ägidien (Colditz)
 Dietfurt an der Altmühl: Stadtpfarrkirche St. Ägidius (Dietfurt an der Altmühl)
 Dipbach: St. Ägidius (Dipbach)
 Drachselsried: Pfarrkirche St. Ägidius (Drachselsried)
 Ebnath: St. Ägidius (Ebnath)
 Eckersdorf: St. Ägidius (Eckersdorf)
 Eging am See: Pfarrkirche St. Ägidius Eging am See
 Eisenach: St. Egidien (Eisenach)
 Erlangen, Stadtteil Eltersdorf:Egidienkirche
 Erfurt: Ägidienkirche (Erfurt)
 Esens, Ostfriesland: St.-Aegidien-Kirche (Stedesdorf)
 Essen: Klusenkapelle St. Ägidius
 Eysölden: St. Thomas und Ägidius (Eysölden)

F–K 
 St. Aegidien (Frankenberg)
 Frechen: St.-Ägidius-Kapelle (Hücheln)
 Gelchsheim: St. Ägidius (Gelchsheim)
 Geiersthal, Ortsteil Altnußberg: Filialkirche St. Ägidius (Geiersthal)
 Gilching, Ortsteil St. Gilgen: St. Ägidius (Sankt Gilgen)
 Gmund am Tegernsee: Pfarrkirche St. Ägidius
 Grabfeld, Ortsteil Wolfmannshausen: St. Ägidius (Wolfmannshausen)
 Grafing bei München: St. Ägidius (Grafing)
 Grasbrunn, Ortsteil Keferloh: St. Aegidius (Keferloh)
 Grub am Forst: St. Ägidius (Grub am Forst)
 Gremsdorf: St. Ägidius (Gremsdorf)
 Gunzendorf: St. Ägid (Gunzendorf)
 Hadamar: Ägidienkirche (Hadamar)
 Hann. Münden: St.-Aegidien-Kirche (Hann. Münden)
 Hannover: Aegidienkirche (Hannover)
 Heilbad Heiligenstadt: St. Aegidien (Heilbad Heiligenstadt)
 Helmstadt, Ortsteil Holzkirchhausen: St. Ägidius (Holzkirchhausen)
 Hohenthann, Ortsteil Türkenfeld: St. Ägidius (Türkenfeld)
 Höpfingen: St.-Ägidius-Kirche (Höpfingen)
 Hülsede: St.-Ägidien-Kirche (Hülsede)
 Igensdorf, Ortsteil Stöckach: St. Ägidius (Stöckach, Igensdorf)
 Insingen, Ortsteil Lohr: St. Egydius (Lohr)
 Jandelsbrunn, Ortsteil Wollaberg: St.-Ägidius-Kirche (Wollaberg)
 Kaulsdorf (Saale): Ägidienkirche (Kaulsdorf)
 Kirchardt: St. Ägidius (Kirchardt)
 Kirchenlaibach: St. Ägidius (Kirchenlaibach)
 Kleinkomburg: St. Ägidius (Kleinkomburg)
 Klötze: St. Ägidius (Klötze)
 St. Aegidius (Köln-Wahn)
 Kraiburg am Inn: Filialkirche St. Aegidius (Kolbing)
 Kulmbach: St. Aegidius (Melkendorf)
 Kusel: St.-Ägidius-Kirche (Kusel)

L–Z 
 Lahm, Ortsteil Wilhelmsthal: St. Ägidius (Lahm)
 Langenbrettach, Ortsteil Brettach: Ägidiuskirche (Brettach)
 Lehmen, Ortsteil Moselsürsch: St.-Ägidius-Kirche (Moselsürsch)
 Leimen, Stadtteil St. Ilgen: St. Aegidius (St. Ilgen)
 Lengenfeld (Vogtland): St.-Aegidius-Kirche (Lengenfeld)
 Lübeck: Aegidienkirche (Lübeck)
 Lülsfeld: Pfarrkirche St. Ägidius (Schallfeld)
 Magdeburg, Stadtteil Beyendorf-Sohlen: Sankt-Egidius-Kirche (Magdeburg)
 Malching: St. Ägidius (Malching)
 Mannheim: St.-Aegidius-Kirche (Mannheim)
 Marbach: St. Aegidius (Marbach)
 Marth: St. Ägidius (Marth)
 Meckenheim (Pfalz): Ägidiuskirche (Meckenheim)
 Mölsheim: St. Ägidius (Mölsheim)
 Mönchsroth: St. Oswald und Ägidius (Mönchsroth)
 Münster (Westfalen):
 Alte Pfarr- und Stiftskirche St. Aegidii
 St. Aegidii (Münster), ehemalige Kapuzinerkirche
 Naumburg: Kapelle der Ägidienkurie Naumburg
 Neusäß: St. Ägidius (Neusäß)
 Neustadt an der Weinstraße: Stiftskirche St. Ägidius
 Niederkassel, OT Ranzel: St. Ägidius
 Nürnberg: St. Egidien (Nürnberg)
 Oberaurach, Ortsteil Kirchaich: St. Ägidius (Kirchaich)
 Oberviechtach, Ortsteil Hof: St. Ägidius (Hof)
 Oestrich-Winkel, Stadtteil Mittelheim: St. Ägidius (Mittelheim)
 Oschatz: St.-Aegidien-Kirche (Oschatz)
 Osterode am Harz: St.-Aegidien-Marktkirche (Osterode am Harz)
 Passau, Ortsteil Innstadt: St. Ägidius (Passau)
 Poppenhausen, Ortsteil Hain: St. Ägidius (Hain)
 Quedlinburg: St. Aegidii (Quedlinburg)
 Rabenau (Sachsen): St.-Egidien-Kirche (Rabenau)
 Raitenbuch, OT Sankt Egidi: Aegidius-Kapelle
 Redwitz an der Rodach: St. Ägidius (Redwitz)
 Regensburg:
 St. Ägidien (Regensburg)
 Kreuzhofkapelle (Regensburg)
 Regnitzlosau: St.-Aegidien-Kirche (Regnitzlosau)
 Rheda-Wiedenbrück, Stadtteil Wiedenbrück: St.-Aegidius-Kirche (Wiedenbrück)
 Rheinbach, Stadtteil Oberdrees: St. Ägidius (Oberdrees)
 Rödelmaier: St. Ägidius (Rödelmaier)
 Rodewald: St. Aegidien (Rodewald)
 Schlangenbad, Ortsteil Niedergladbach: St. Ägidius (Niedergladbach)
 Schmidmühlen: St. Ägidius (Schmidmühlen)
 Schrozberg: Ägidius-Kirche (Riedbach)
 Schwarzach am Main, Ortsteil Gerlachshausen: St. Ägidius (Gerlachshausen)
 Speyer: Ägidienkirche (Speyer)
 Stedesdorf: St.-Aegidien-Kirche (Stedesdorf)
 Sonneberg, Ortsteil Oberlind: St. Aegidien (Oberlind)
 Spalt, Ortsteil Hagsbronn: St. Ägidius (Hagsbronn)
 Strullendorf, Ortsteil Amlingstadt: St. Ägidius (Amlingstadt)
 Sulzburg, Ortsteil St. Ilgen: St. Ägidius (St. Ilgen (Sulzburg))
 Thiersheim: St. Ägidius (Thiersheim)
 Thundorf in Unterfranken, Stadtteil Rothhausen:
 St. Ägidius (Rothhausen, evangelisch)
 St. Ägidius (Rothhausen, katholisch)
 Triebel/Vogtl., Ortsteil Sachsgrün: St.-Ägidius-Kirche (Sachsgrün)
 Tübingen, Ortsteil Hirschau: St.-Aegidius-Kirche (Hirschau)
 Veilsdorf, Ortsteil Heßberg: St. Aegidien (Heßberg)
 Vilseck, katholische Pfarrkirche St. Ägidius (Vilseck)
 Wachsenburggemeinde, Ortsteil Bittstädt: St. Aegidii-Kirche (Bittstädt)
 Wald (Oberpfalz), Ortsteil Schönfeld: St.-Ägidius-Kirche (Schönfeld)
 Waldenburg (Württemberg): St Ägidien (Waldenburg) (nach Reformation evangelisch)
 Wartmannsroth, Ortsteil Windheim: St. Ägidius (Windheim)
 Weinstadt, Ortsteil Großheppach: Ägidiuskirche (Großheppach)
 Weißenbrunn, Ortsteil Gössersdorf: St. Egidius (Gössersdorf)
 Wettstetten: St. Ägidius (Wettstetten)
 Wilhelmsthal, Ortsteil Lahm: kath. Pfarrkirche St. Ägidius (Wilhelmsthal)
 Windehausen, Thüringen: St. Aegidius (Windehausen)
 Wittislingen, Bayern: St. Ägidius (Schabringen)
 Wulften am Harz: St.-Aegidien-Kirche
 Wörth am Rhein: Kirche St. Ägidius
 Zeilarn, Bayern: St. Ägidius (Schildthurn)

Frankreich 
 St-Leu-St-Gilles (Paris)
 St-Gilles (Pons), Département Charente-Maritime
  Abteikirche Saint-Gilles, Département Gard: Grabeskirche des Heiligen Ägidius (Saint Gilles)

Italien 
 Sant’Egidio di Borrello
 Sant’Egidio di Firenze
 Basilica di Sant’Egidio di Latronico
 Sant’Egidio di Mazara del Vallo
 Sant’Egidio di Montalcino
 Sant’Egidio in Trastevere, Rom
 Sant’Egidio di Siena
 Sant’Egidio di Viterbo

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Müllendorf
 Pfarrkirche Pilgersdorf
 Fischerkirche Rust, ehem. Pfarrkirche hl. Pankratius und hl. Ägidius
 Alte Pfarrkirche Stegersbach

Kärnten
 Filialkirche Dellach in Hermagor
 Pfarrkirche Döbriach in Radenthein
 Pfarrkirche Klagenfurt-St. Egid
 Pfarrkirche Kühnsdorf
 Filialkirche Lading
 Pfarrkirche Schiefling im Lavanttal
 Pfarrkirche Tigring in Moosburg
 Pfarrkirche Zweinitz in Weitensfeld im Gurktal

Niederösterreich
 Pfarrkirche Arbesbach
 Pfarrkirche Bergau
 Pfarrkirche Bernhardsthal
 Pfarrkirche Chorherrn
 Pfarrkirche Eggern
 Pfarrkirche Eibenstein, Raabs an der Thaya
 Pfarrkirche Feuersbrunn
 Pfarrkirche Grafensulz
 Pfarrkirche Groißenbrunn
 Pfarrkirche Hagenberg
 Pfarrkirche Langschwarza
 Pfarrkirche Ludweis
 Pfarrkirche Paasdorf
 Pfarrkirche Raach am Hochgebirge
 Pfarrkirche Ruppersthal
 Pfarrkirche St. Egyden am Steinfeld
 Spitalskirche (Mödling)

Oberösterreich
 Pfarrkirche Antiesenhofen
 Pfarrkirche Gilgenberg
 Pfarrkirche Grein
 Pfarrkirche Gutau
 Pfarrkirche Oberkappel
 Pfarrkirche Ottensheim
 Pfarrkirche Peilstein
 Pfarrkirche Sankt Aegidi
 Pfarrkirche Schenkenfelden
 Stadtpfarrkirche Steyr

Salzburg
 Pfarrkirche Sankt Gilgen

Steiermark
  Grazer Dom
 Pfarrkirche Altaussee
 Pfarrkirche Donnersbach
 Pfarrkirche Fischbach
 Pfarrkirche Hollenegg
 Pfarrkirche Johnsbach
 Pfarrkirche Obdach
 Pfarrkirche Semriach
 Pfarrkirche Zeutschach
 Filialkirche Egidi
 Filialkirche St. Ägydius in der Haid in Lafnitz
 Filialkirche Sankt Ilgen
 Filialkirche Marktkirche Vorau (bis 1783 Pfarrkirche)
 Kuratbenefizium Neuberg (Burgkapelle)
 Schlosskapelle Pux

Tirol
 Pfarrkirche Hatting
 Pfarrkirche Igls
 Pfarrkirche Reith bei Kitzbühel
 Pfarrkirche Schwendt
 Pfarrkirche Schwoich

Wien
 Gumpendorfer Pfarrkirche, Wien-Mariahilf
 Kirche zum hl. Ägydius Oberlaa, Wien-Favoriten
 Filialkirche Ägydiuskirche Pötzleinsdorf, Wien-Währing

Polen 
 St. Ägidius (Breslau)
 St. Ägidius (Inowłódz)
 Ägidiuskirche (Krakau)

Slowakei 
 Basilika St. Ägidius in Bartfeld (Bardejov)
 Pfarrkirche in Sankt Egidien (Ilija)

Slowenien 
 Pfarrkirche in Šentilj

Spanien 
 Iglesia de San Gil Abad in Burgos
 Iglesia de San Gil in Cuéllar (abgerissen)
 Iglesia de San Gil in Écija
 Iglesia de San Gil in Granada
 Iglesia de San Gil in Guadalajara
 Iglesia de Santa María la Mayor de San Gil in Molina de Aragón
 Iglesia de San Gil in Sevilla
 Iglesia de San Gil Abad in Zaragoza

Tschechische Republik 
 Ägidiuskirche (Jirkov) in Jirkov
 St. Ägidius (Prag)
 St. Ägidius (Svitavy)

Vereinigtes Königreich 
 St Giles Church (Durham), England
 St Giles’ Cathedral, Edinburgh, Schottland
 St Giles Church (Elgin), Moray, Schottland
 St Giles, Godshill (Hampshire)
 St Giles Church (Grimsby)
 St Giles’ Church (Ickenham)
 St Giles-without-Cripplegate, London, England
 St Giles-in-the-Fields, London, England
 St Giles’ Church, Normanton (Derbyshire)
 St Giles’ Church (Oxford), England
 Church of St. Giles (Risby), Suffolk, England
 St Giles, Church Road, Rowley Regis, West Midlands
 St. Giles’ Church (Tattenhoe), Milton Keynes, England
 St Giles Church (Willenhall), Walsall, West Midlands
 St Giles’ Church (Wrexham), Wales

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Aegidien

en:Saint Giles (disambiguation)#Churches